George Beauclerk kan syfta på bland andra:

* George Beauclerk, 3:e hertig av Saint Albans (1730–1786), brittisk peer
 George Beauclerk, 4:e hertig av Saint Albans (1758–1787), brittisk peer